Bonnie et Clyde sont un couple de criminels américains ayant perpétré leurs méfaits dans le Sud-Central des États-Unis pendant la Grande Dépression.

Bonnie et Clyde peut aussi faire référence à :

Cinéma et télévision 
 Bonnie et Clyde, un film américain réalisé par Arthur Penn en 1967 et portant sur le couple de hors-la-loi ;
 Bonnie e Clyde all'italiana (Les Aventures de Miss Catastrophe), un film italien réalisé par Steno en 1982 ;
 Bonnie and Clyde, une mini-série américaine diffusée sur History, A&E et Lifetime en 2013.

Musique 
 , une chanson de Mitch Murray et , chantée par Georgie Fame et sortie en single en 1968 ;
 , le  album de Merle Haggard et les , sorti en 1968 ;
, une chanson de Merle Haggard et les Strangers, parure en 1968 dans l'album du même nom ;
 Bonnie and Clyde, un album de Serge Gainsbourg, sorti en 1968 ;
Bonnie and Clyde, une chanson de Serge Gainsbourg, parue en 1968 dans l'album du même nom ;
 '97 Bonnie and Clyde, une chanson d'Eminem, parue en 1998 sur l'album The Slim Shady EP ;
 '03 Bonnie & Clyde, une chanson de Jay-Z en duo avec Beyoncé Knowles reprise d'un titre original de 2pac Amaru Shakur, parue en 2002 sur l'album The Blueprint²: The Gift and The Curse ;